

Utakmice za prvaka 
NK Kordun Krnjak - NK Dinamo Mali Erjavec 1:3
NK Dinamo Mali Erjavec - NK Kordun Krnjak 0:3

Prvak 1. općinske nogometne lige Karlovac je postao NK Kordun Krnjak.

Bilješke 
Posto su NK Kordun Krnjak i NK Dinamo Mali Erjavec bili izjednačeni, odigrane su po dvije utakmice za prvaka
NK Slunj je kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 301

1989-90
Karlovac-1